

Codici 
 wrk – codice ISO 639-3 della lingua garawa

Mineralogia 
 Wrk – abbreviazione di wairakite

Note